Lubos est un prénom masculin : les publications courantes de langue françaises simplifient en Lubos 
 le prénom de langue tchèque Luboš ainsi que 
 le prénom de langue slovaque Ľuboš. 

Exemples : 
 Lubos Kamenar forme simplifiée pour Ľuboš Kamenár (né en 1987), footballeur international slovaque, évoluant au poste de gardien de but.

Prénom